Utslagsspelet i Europamästerskapet i fotboll 2020 inledes den 26 juni och är det andra och sista steget i EM efter gruppspelet. De två bästa lagen från varje grupp och de fyra bästa grupptreorna (16 totalt) kvalificerar sig till åttondelsfinaler. Utslagsspelet avslutades med finalen som spelas den 11 juli.

Om en match var oavgjord efter full tid spelades en förlängning med två halvlekar om 15 minuter vardera utan någon paus. Om resultatet fortfarande är lika efter förlängningen avgjordes matcherna genom straffsparksläggning.

Kvalificerade lag 
Ettorna och tvåorna i varje grupp kvalificerade sig i varje grupp. Dessutom gick de fyra bästa treorna vidare. De rankades enligt:

 Flest antal poäng.
 Bäst målskillnad.
 Flest gjorda mål.
 Flest antal segrar.
 Lägst fair play-poäng, poäng ges för antalet gula och röda kort under gruppspelets tre matcher. Gult kort ger 1 poäng, rött kort ger tre poäng.
 Högst rankning av Uefa enligt Uefa-koefficient.

Det innebar att treorna i grupperna B och E, Finland respektive Slovakien, inte gick vidare från gruppspelet. De, och Ukraina, slutade på tre poäng, men Ukraina hade bättre målskillnad.

Spelträd

Åttondelsfinaler

Wales mot Danmark

{{Resultat med trupp|id=WAL-DEN
|nr       = 38
|bild     = WAL-DEN 2021-06-26.svg
|datum    = 26 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Kasper Dolberg Joakim Mæhle Martin Braithwaite
|arena    = Johan Cruijff Arena
|spelplats= Amsterdam
|publik   = 14645
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Kasper Dolberg
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Italien mot Österrike

{{Resultat med trupp|id=ITA-AUT
|nr       = 37
|bild     = ITA-AUT 2021-06-26.svg
|datum    = 26 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 0 – 0
|efl      = ja
|mål1     = Federico Chiesa Matteo Pessina 
|mål2     =  Saša Kalajdžić
|arena    = Wembley Stadium
|spelplats= London
|publik   = 18910
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Leonardo Spinazzola
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nederländerna mot Tjeckien

{{Resultat med trupp|id=NED-CZE
|nr       = 40
|bild     = NED-CZE 2021-06-27.svg
|datum    = 27 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Tomáš Holeš Patrik Schick
|arena    = Puskás Aréna
|spelplats= Budapest
|publik   = 52834
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Tomáš Holeš
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Belgien mot Portugal

{{Resultat med trupp|id=BEL-POR
|nr       = 39
|bild     = BEL-POR 2021-06-27.svg
|datum    = 27 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Thorgan Hazard 
|mål2     = 
|arena    = Olympiastadion
|spelplats= Sevilla
|publik   = 11504
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Thorgan Hazard
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kroatien mot Spanien

{{Resultat med trupp|id=CRO-ESP
|nr       = 42
|bild     = CRO-ESP 2021-06-28.svg
|datum    = 28 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 1 – 1
|efl      = ja
|mål1     = Pedri Mislav Oršić Mario Pašalić 
|mål2     =  Pablo Sarabia César Azpilicueta Ferran Torres Álvaro Morata Mikel Oyarzabal
|arena    = Parken
|spelplats= Köpenhamn
|publik   = 22771
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Sergio Busquets
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Frankrike mot Schweiz

{{Resultat med trupp|id=FRA-SUI
|nr       = 41
|bild     = FRA-SUI 2021-06-28.svg
|datum    = 28 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 0 – 1
|efl      = ja
|mål1     = Karim Benzema Paul Pogba 
|mål2     =  Haris Seferović Mario Gavranović
|straffresultat= 4 – 5Schweiz sköt första straffen
|straffar1= Paul Pogba Olivier Giroud Marcus Thuram Presnel Kimpembe Kylian Mbappé 
|straffar2=  Mario Gavranović Fabian Schär  Manuel Akanji Ruben Vargas Admir Mehmedi
|arena    = Arena Națională
|spelplats= Bukarest
|publik   = 22642
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Granit Xhaka
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

England mot Tyskland

{{Resultat med trupp|id=ENG-GER
|nr       = 44
|bild     = ENG-GER 2021-06-29.svg
|datum    = 29 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Raheem Sterling Harry Kane 
|mål2     = 
|arena    = Wembley Stadium
|spelplats= London
|publik   = 41973
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Harry Maguire
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Sverige mot Ukraina

{{Resultat med trupp|id=SWE-UKR
|nr       = 43
|bild     = SWE-UKR 2021-06-29.svg
|datum    = 29 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 0 – 1
|efl      = ja
|mål1     = Emil Forsberg 
|mål2     =  Oleksandr Zintjenko Artem Dovbyk
|arena    = Hampden Park
|spelplats= Glasgow
|publik   = 9221
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Oleksandr Zintjenko
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kvartsfinaler

Schweiz mot Spanien

{{Resultat med trupp|id=SUI-ESP
|nr       = 45
|bild     = SUI-ESP 2021-07-02.svg
|datum    = 2 juli 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 0 – 1
|efl      = ja
|mål1     = Xherdan Shaqiri 
|mål2     =  Denis Zakaria
|straffresultat= 1 – 3Spanien sköt första straffen
|straffar1= Mario Gavranović Fabian Schär Manuel Akanji Ruben Vargas 
|straffar2=  Sergio Busquets  Dani Olmo  Rodri Gerard Moreno Mikel Oyarzabal
|arena    = Krestovskij stadion
|spelplats= Sankt Petersburg
|publik   = 24764
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Unai Simón
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Belgien mot Italien

{{Resultat med trupp|id=BEL-ITA
|nr       = 46
|bild     = BEL-ITA 2021-07-02.svg
|datum    = 2 juli 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 2
|mål1     = Romelu Lukaku 
|mål2     =  Nicolò Barella Lorenzo Insigne
|arena    = Allianz Arena
|spelplats= München
|publik   = 12984
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Lorenzo Insigne
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Tjeckien mot Danmark

{{Resultat med trupp|id=CZE-DEN
|nr       = 47
|bild     = CZE-DEN 2021-07-03.svg
|datum    = 3 juli 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Patrik Schick 
|mål2     =  Thomas Delaney Kasper Dolberg
|arena    = Olympiastadion
|spelplats= Baku
|publik   = 16306
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Thomas Delaney
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Ukraina mot England

{{Resultat med trupp|id=UKR-ENG
|nr       = 48
|bild     = UKR-ENG 2021-07-03.svg
|datum    = 3 juli 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Harry Kane Harry Maguire Jordan Henderson
|arena    = Olympiastadion
|spelplats= Rom
|publik   = 11880
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Harry Kane
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Semifinaler

Italien mot Spanien

{{Resultat med trupp|id=ITA-ESP
|nr       = 49
|bild     = ITA-ESP 2021-07-06.svg
|datum    = 6 juli 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 0 – 0
|efl      = ja
|mål1     = Federico Chiesa 
|mål2     =  Álvaro Morata
|straffresultat = 4 – 2Italien sköt första straffen
|straffar1=Manuel Locatelli Andrea Belotti Leonardo Bonucci Federico Bernardeschi Jorginho 
|straffar2= Dani Olmo Gerard Moreno Thiago Alcântara Álvaro Morata
|arena    = Wembley Stadium
|spelplats= London
|publik   = 57811
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Federico Chiesa
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

England mot Danmark

{{Resultat med trupp|id=ENG-DEN
|nr       = 50
|bild     = ENG-DEN 2021-07-07.svg
|datum    = 7 juli 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 1 – 1
|efl      = ja
|mål1     = Simon Kjær Harry Kane 
|mål2     =  Mikkel Damsgaard
|arena    = Wembley Stadium
|spelplats= London
|publik   = 64950
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Harry Kane
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Final

Referenser

Europamästerskapet i fotboll för herrar 2020
Sportevenemang i London
Sportevenemang i Sevilla
Fotbollstävlingar i Rumänien
Sportevenemang i Köpenhamn
Sportevenemang i Amsterdam
Sportevenemang i Budapest
Sportevenemang i Bayern
Sportevenemang i Sankt Petersburg
Sportevenemang i Rom
Sportevenemang i Baku